Aras (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra
 Aras (rivier), een rivier in Armenië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije
 Aras de los Olmos, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Republiek van de Aras, een kortstondige, niet-erkende staat in de Zuidelijke Kaukasus
 Aras Panjang, een kelurahan in Noord-Sumatra, Indonesië
 Aras Sembilan, een kelurahan in Atjeh, Indonesië
 Aras Kabu, een kelurahan in Noord-Sumatra, Indonesië
 Aras (dorp, Iran), dorp in Oost-Azerbeidzjan, Iran
 Aras (district), district in Oost-Azerbeidzjan, Iran

 Aras Özbiliz, Nederlands profvoetballer
 Áras an Uachtaráin, ambtswoning van de Ierse president
 Ascenderend reticulair activatiesysteem (ARAS), begrip uit de neuroanatomie

Zie ook 
 Arras of Atrecht, een stad in het Franse departement Pas-de-Calais
 Årås, plaats in Noorwegen
 Ara's, geslacht van papegaaien, zie Ara (geslacht)

 Ara (doorverwijspagina)